Modulació per desplaçament de fase
 Partit Revolucionari del Kurdistan, en kurd Partiya Şoreşa Kürdistan (PŞK) 
 Polisacàrid-K, una medicina natural
 Pre-Shared Key, clau secreta compartida amb anterioritat entre dues parts